Antonio Manno (1739-1810) – pittore italiano
 Antonio Manno (1834-1918) – politico e storico italiano
 Antonio Manno (1955) – storico dell'arte italiano